Cet article présente les personnages de l'univers de Hellsing, un manga de Kōta Hirano qui a fait l'objet d'une adaptation en série télévisée.

A

Alucard 
Alucard est l'anacyclique du mot Dracula (son nom se prononce "Arukarudo", en prononçant très peu les "u" - Katakana Aakaado アーカード).
Il est lié à Integra Wingates Hellsing.

Alucard est le personnage principal de la série, sans pour autant présenter les qualités usuelles d'un héros. C'est un vampire doté d'une grande puissance, et au passé obscur. Il se montre arrogant, cruel. Provocateur, il insulte systématiquement ses adversaires avant de les tuer s'il les juge trop faibles. Il est constamment à la recherche d'un adversaire qui "pourrait lui faire peur". Il regrette la montée du nombre de vampires artificiels car ce ne sont que des imitations des vrais vampires comme lui. On ne sait pas vraiment pourquoi il travaille pour la fondation Hellsing, mais il appelle Integra "mon maître" mais au fil de l'histoire on apprend qu'il a été enfermé dans les sous-sols de la Fondation Hellsing par le grand-père d'Integra (dans le début de l'OAV 2 en vois le dénouement de leur combat le grand-père d'Integra dit "elle ne sera jamais tienne" il semble faire référence a Mina Harker du roman de Bram Stoker) pendant un siècle. Il utilise un pistolet de gros calibre (du .454 Casull) modifié et un deuxième encore plus puissant (le Jackal ) mais sa force réside principalement dans ses pouvoirs. Ses gants servent à limiter de façon précise ses pouvoirs surnaturels.

On remarque que plus Alucard libère de puissance, plus il se débarrasse des vêtements derrière lesquels il se cache : d'abord les lunettes et le chapeau, puis le manteau, pour enfin changer d'apparence et retrouver l'apparence du comte Dracula en armure, épée au flanc avec une barbe finement taillée.  Autres anecdotes intéressantes : en 1999, époque où se déroulent les évènements de Hellsing, le 454 Casull était le calibre d'arme de poing le plus puissant au monde. Et aussi : sur le cercueil d'Alucard figurent les vers "The Bird of the Hermes is my name ; Eating my wings to make me tame" (peut se traduire par : "Je suis l'oiseau d'hermès; mangeant mes ailes pour m'apprivoiser" ou "L'oiseau d'Hermès est mon nom; Dévorant mes ailes pour me faire docile." - source : http://herve.delboy.perso.sfr.fr/ripley_scrowle.html#6._Versets_du_Ripley_Scrowle) : ils sont un passage en ancien anglais d'un rouleau de formules alchimiques, le Ripley Scrowle.

Paladin Alexander Anderson 
Surnoms : Père (Alexander) Anderson, le Paladin Anderson, Anderson le Nettoyeur, Angel Dust (= Poussière d'ange) Anderson, Anderson la Baïonnette, Anderson l'Exécuteur…

Il est membre de la section 13 du Vatican : Iscariote (de Judas). C'est d'ailleurs l'arme maîtresse de cette branche du Vatican. 
Sa vraie identité, son âge exact et sa nationalité sont inconnus, mais il possède beaucoup de surnoms (l'un d'entre eux, Angel Dust, est aussi celui d'une œuvre peu connue de Hirano Kôta). C'est en réalité un prêtre qui s'occupe d'un orphelinat près de Rome, mais son vrai travail est de traquer et d'éradiquer les morts-vivants. 
C'est un fanatique qui se considère comme le bras armé de Dieu sur Terre, mais même s'il tue des gens sans aucune hésitation, il conserve un fond de charité en se dédiant à l'Église et au secours des orphelins. Bizarrement, il a des pouvoirs de régénération très importants qu'il qualifie lui-même de dons divins, on ne sait pas comment il les a obtenus (mais ils sont sans doute d'origine technologique). Au combat, il utilise des baïonnettes bénies en grands nombre, ainsi que des pages de la Bible pour purifier les lieux (ce qui affaiblit les vampires et crée une barrière). Anderson est un très bon combattant, de la trempe de Walter, mais il reste très loin du niveau d'Alucard.

Alucard et lui s'apprécient particulièrement en tant qu'ennemis jurés ; en effet, pour Anderson, rien ne pourrait être meilleur que d'en finir avec un des pires vampires existants, pour Alucard qui souhaite mourir de la main d'un humain, il voit en Anderson un adversaire humain de taille (il l'appelle d'ailleurs à l'occasion "hitoshiki chukuteki", "mon précieux ennemi-juré", "ma chère némésis"). Malgré cela, Alucard sort invariablement vainqueur de leurs affrontements, sans que cela n'entame le moral du prêtre. Les deux meilleurs ennemis se retrouvent régulièrement pour s'écharper au cours du manga et de l'anime, sans que la détermination des deux protagonistes change. D'ailleurs, ils ont manifestement du mal à se retenir d'en venir aux mains à chacune de leurs rencontres, même quand elles sont censées êtres pacifiques.

Leur dernier combat, ils le livreront lors de l'important duel entre Hellsing, Iscariote et Millenium. Les trois organisations se sont réunies pour en finir et Anderson compte bien régler son compte à Alucard durant l'orgie de destruction à laquelle se livrent les trois groupes. Pendant le combat Anderson sera blessé au bras mais parviendra à atteindre son adversaire de toujours. Le prêtre dévoilera alors son arme secrète, une des quatre reliques du christianisme : le Clou de Sainte-Hélène (avec le Graal, le Saint-Suaire et la lance de Longinus). Anderson utilisera alors les pouvoirs du Clou en se l'enfonçant dans la poitrine, malgré les supplications d'Alucard (qui ne veut pas que cet humain devienne un monstre comme lui). Anderson mutera en un genre de ronce humaine, augmentant ses pouvoirs et ses capacités. Ce n'est qu'après un affrontement acharné qu'Alucard, pourtant ici plus faible que le prêtre, arrivera à achever Anderson en lui arrachant le cœur.
Après sa mort, le cadavre d'Anderson sera pulvérisé par Walter d'un coup de pied. Il explique son geste en disant "Les humains deviennent des détritus en mourant et on ne se lamente pas sur des détritus".

B

Capitaine Pip Bernadot 
C'est le chef des "Oies Sauvages", le groupe de mercenaires engagé par Integra après le massacre de ses troupes par les frères Valentine. Il est français, borgne et malgré son activité il reste loyal à la Fondation Hellsing. Il n'a pas de pouvoirs particuliers mais est tout de même un très bon combattant. 
Dans sa famille on est mercenaire (des barbouzes) de père en fils.
Sa stratégie de combat repose avant tout sur l'absence totale de toutes formes d'honneur (mines, attentat). "On est moins forts au corps à corps, donc pas obligés de se la jouer honorable". 
Il a cependant une certaine forme d'honneur en dehors du combat, tant qu'il est payé il reste fidèle, et n'a qu'une parole. Il utilise un AK-74 et un revolver 6 coups. Il meurt dans le tome 7 en sauvant Seras Victoria (qui avait perdu un bras et avait eu les yeux tranchés), et en s'offrant à elle (dans le sens où il lui offre son sang) et fait ainsi d'elle une vampire à part entière, au costume sombre imbibé de sang.

Il vit encore en elle, car les Vampires gardent en eux l'âme de ceux qui leur ont offert leur sang. Grâce à lui elle retrouve ses yeux. De plus, de son bras amputé sort un étrange appendice sanglant, qui prend tour à tour la forme d'un bras ou d'une aile, quand elle s'envole dans la nuit.

De plus, il l'aide dans ses combats. Face aux Loups Garous SS par exemple, c'est lui qui conseille Seras sur l'attitude à avoir, et lui qui émerge de son corps pour enfoncer une dent en argent dans le loup-garou le tuant (dent en argent ramassée parmi les trésors de guerre nazi du temps où ils pillaient l'Europe, ce qui révolta Bernadot, étant français).

Joleen (Zorin) Blitz 
C'est un vampire féminin mais à l'apparence androgyne, elle est baraquée et la moitié droite de son corps est totalement recouverte de tatouages. Son arme est une faux gigantesque et elle a de nombreux pouvoirs, dont celui de fabriquer un monde d'illusions, se basant apparemment sur les souvenirs et la vie de ses victimes. Une de ses illusions la fait grandir aux yeux de ses ennemis pour atteindre la taille d'un géant. C'est elle qui provoquera la mort de Pip Bernadot et elle sera finalement tuée par une Victoria déchaînée, devenue vraie vampire. Petite anecdote, il est possible de trouver des noms de séries ou de films parmi ses tatouages tels que Band of Brothers ou encore Mission Impossible.

C

Le Capitaine Hans 
De son vrai nom Hans, comme Le Doc il suit le Major depuis le début. C'est un loup-garou et en cela il est immortel (on remarquera que depuis les événements de 1945, il n'a pas changé d'un poil). Le Major le considère un peu comme sa carte maîtresse de son organisation, Millenium tel qu'Alucard l'est pour Hellsing ("Le Joker de la Mort" dixit le Père Maxwell) ainsi qu'Anderson le Paladin pour Iscariote bien que cela ne soit pas beaucoup mis en avant. Il ne parle presque jamais mais sait en revanche très bien se battre, puisqu'il a survécu au combat qui l'opposait au duo Walter/Alucard dans les chapitres de The Dawn, ce qui n'est pas donné à tout le monde (il semble qu'il puisse d'ailleurs voir les fils tranchants du majordome car il est capable de les attraper au vol avec seulement quelques égratignures). Dans tout le manga, jamais son visage n'a exprimé la moindre émotion. Il entretient une relation très particulière avec Millenium, en cela qu'il est censé être le garde du corps du Major, mais est rarement présent à ses côtés en temps de bataille. Lors du retour d'Alucard à Londres, alors que ce dernier combat Anderson, on ne sait ce que fait le Capitaine. Cet individualisme se prononce encore dans les derniers chapitres parus, ou il soigne les blessures qu'il a causées à ses propres ennemis. Il est de ce point de vue très mystérieux, et ses motivations restent inconnues. Il a à sa ceinture deux antiques pistolets automatiques, des Mausers C96 dont les canons modifiés mesurent presque un mètre, et dont il ne se sert que de 2 fois en 9 tomes. Selon Alucard, le Capitaine serait un loup-garou âgé de plusieurs siècles. Après le ralliement de Walter à Millenium, on peut les voir ensemble, comme deux anciens ennemis réconciliés.

Il meurt en affrontant Seras Victoria, grâce à l'aide du Capitaine Bernadot (dont l'âme est à l'intérieur de Seras) qui lui enfonce une dent en argent dans le cœur. L'auteur a cependant modifié le déroulement du combat dans le manga en profitant de la sortie du tome relié (Tome 9). En effet, quelques détails minces ont été rajoutés venant totalement bouleverser la profondeur du personnage. Tandis que Seras récupère une dent argenté sur le sol après maintes échanges de coups contre son ennemi dans les parutions mensuelles des chapitres, celle-ci ne la récupère pas de la même façon dans le volume correspondant. En fait, le Capitaine de la faction des Loup garous (dont font partie Rip Van Winckle, Schrodinger et Zorin Blitz) envoie d'un coup de pied volontaire la dite arme qui causera sa perte dans la main de Seras, ayant pour message clair "La fin du rêve/de la guerre touche à sa fin. Je dois aussi me retirer.". Cela ne fait que renforcer les convictions du Major qui déteignent sur les plus fervents de ces soldats et donc le Capitaine y compris. Il meurt avec le sourire, indiquant tout simplement qu'il a rempli le rôle qu'il devait jouer dans cette funeste bataille. Notons au passage qu'il dominait, du début à la fin, Seras Victoria qui pourtant était sous sa forme de No Life King mais qu'il ait délibérément choisi d'une certaine manière le suicide.

De toutes les fois où il apparaît, il ne dit jamais un mot.

D

Le Docteur 
Vrai nom inconnu, c'est un scientifique qui travaille avec le Major sûrement depuis le "Last Batallion". Il est probablement à l'origine de la technologie des puces Freaks. Il se balade toujours avec un ordinateur portable pour suivre ses créatures ou les consumer à distance. Il semble être le créateur de Schrödinger et il semblerait que ce soit lui qui se soit occupé de transformer Walter C Dorneaz en Vampire par le biais d'une opération rapide (raison pour laquelle le corps de ce dernier s'est dégradé si vite). Il accompagne le major partout et lui voue un culte. Anecdotes : il a des lunettes à verres ajustables, une blouse pleine de sang, des chaussures et une longue chevelure.

Après la mort du Major, il essayera de s'enfuir mais sera empêché par Walter et se fera tuer par celui-ci.

Walter C Dorneaz 
Membre de l'organisation Hellsing.
Sous ses airs de majordome quinquagénaire, il se révèle plein de ressources : il est le bras droit d'Integra, il fabrique des armes uniques pour Alucard et Victoria Seras, il sait aussi piloter un hélicoptère. Mais le plus étonnant est qu'il est un combattant redoutable lorsqu'il utilise des fils en fibre de diamant (ce qui les rend particulièrement solides) très coupants qui sont dissimulés dans ses gants ; il est d'ailleurs surnommé "l'Ange de la Mort". Mais même lorsqu'il anéantit tout un escadron de goules, il garde son flegme (tome 06). Toutes les armes de sa conception portent des noms qui sont des références cinématographiques : le Jackal, référence au film de Fred Zinnemann : The Day of the Jackal ; le Harkonnen, référence au personnage du Baron Harkonnen dans l'adaptation de Dune de Frank Herbert par David Lynch.

Il a longtemps été l'exécuteur fétiche d'Hellsing, au même titre qu'Alucard aujourd'hui.
Pendant la seconde guerre mondiale, il opéra même avec Alucard (le fait que le grand empire britannique ait besoin de l'appui américain semble bien l'énerver d'ailleurs). Avec lui, il détruisit l'armée de zombies de Millénium (rencontrant le Doc, le Capitaine (qui semble-t-il le vainquit) et leur chef rondouillard.

Plus récemment il vainquit le jeune frère punk Van Dyke. Puis lors du Blitz récent de Londres, sembla être confronté au Capitaine. En réalité il trahit, il rajeunit, foula du pied les restes du père Anderson, tua Yumié et affronta Alucard.
Il empêchera le Docteur de s'enfuir et le tuera mais mourra dans l'explosion du zeppelin.

E

F

G

H

Heinkel Wolfe 
C'est une femme complètement démente (comme tous les membres de la section 13 d'ailleurs), elle utilise un pistolet et a pour habitude de tuer systématiquement tout le monde. Si elle est une femme dans Cross Fire, on le voit à sa poitrine, cela n'est plus certain dans Hellsing proprement dit : elle porte des vêtements de prêtre, tandis que son amie Yumiko (dont on sait qu'elle est une femme) est habillée en nonne. Connaissant les principes de l'Église Catholique et d'Iscariote, une femme prêtre est difficilement imaginable. L'auteur maintient probablement volontairement le flou autour du sexe de son personnage, comme pour beaucoup d'autres dans le manga d'ailleurs. Elle tentera de tuer, Walter pour se venger de la mort de Yumiko (Yumié), mais en vain. En effet, Heinkel est avec Yumiko et l'archevêque Maxwell l'un des trois personnages du manga à la fois membres de la section 13 et pupilles de l'orphelinat du père Anderson.

Integra Hellsing
Chef de l'organisation Hellsing depuis la mort de son père, qu'elle dirige d'une poigne de fer. Elle est intransigeante, tenace et est prête à tout pour défendre l'Angleterre et la reine contre les morts-vivants. Elle est également membre de la Table Ronde, une organisation secrète qui sert le royaume. Elle est le Maître du nosferatu Alucard. Ses maîtres mots sont : Search and Destroy !! (ce qui signifie Recherche et Destruction !!), qui signifie clairement que son organisation recherche et détruit tous les vampires, goules et autre morts-vivants.

Arthur Hellsing 
Membre de l'organisation Hellsing et père d'Integra.
Précédent chef de la fondation, il a formé sa fille à lui succéder depuis son plus jeune âge. C'est lui qui lui parle d'une "arme secrète" cachée dans les sous-sols du manoir familial (Alucard). C'est sous son commandement que Walter et Alucard ont combattu l'Allemagne nazie et le major pour la première fois, dans The Dawn.

Richard Hellsing 
Frère d'Arthur, à la mort de celui-ci il considère que c'est lui qui doit diriger la fondation et pas sa nièce. Raison pour laquelle il tentera de tuer Integra Hellsing qui alla se réfugier dans les sous-sols du manoir. Ainsi il est involontairement responsable du réveil d'Alucard.

Professeur Van Helsing, Abraham 

Apparaît dans un des rêves d'Alucard où il lui transperce le cœur à l'aide d'un pieu. Cela confirmerait le fait qu'Alucard et Dracula ne sont qu'une seule et même personne. C'est alors probablement l'ancêtre des Hellsing. Durant le rêve, il dit à Alucard : "Même la marque causée par l'hostie a quitté sa précieuse chair. Elle ne t'appartiendra jamais." Le "elle" faisait certainement référence à Mina Harker (autre personnage du roman de Bran Stoker), en qui Dracula voyait la réincarnation de sa bien-aimée, et lui a infligé la malédiction du vampirisme afin de la faire sienne. Par la suite, elle souffrit d'une réaction allergique lorsqu'elle fut touchée par l'hostie au niveau du front au point d'avoir une brûlure. La marque disparut après la mort supposée de Dracula. Durant le rêve, l'homme en question s'adresse à Alucard en l'appelant "Comte", Dracula ayant lui-même le titre de Comte.

I

J

Jessica & Lief 
C'est un couple de jeunes vampires qui massacrent plusieurs familles pour acquérir plus de puissance. Ils seront vite expédiés par Alucard et Victoria.

K

L

M

Le Major 
C'est le chef du groupe Millenium, responsable de l'apparition des vampires artificiels et basé en Amérique du Sud. C'est un ancien officier SS qui fut chargé pendant la Seconde Guerre mondiale de développer le "Last Batallion" ou "Letzte Batallion" en allemand (un groupe de soldats morts-vivants) qu'Alucard et Walter ont anéanti (cf. The Dawn). Il a attendu de reconstituer ses forces pour prendre sa revanche sur l'organisation Hellsing et l'Angleterre. Il ne vit que pour la guerre sous toutes ses formes et c'est lui qui lancera l'offensive sur Londres après avoir éloigné Alucard de sa maîtresse par la ruse. Il n'a pas le profil des méchants habituels de mangas, en cela qu'il est obèse, myope, ne parait pas avoir une force personnelle exceptionnelle, et ne peut pas viser juste, même à deux mètres. On ne connaitra pas son véritable nom.

Enrico Maxwell 
Membre (et chef) de la section XIII du Vatican : Iscariote. 
Il est le chef de l'ordre Iscariote, la section d'attaque du Vatican qui porte le nom de Judas, et obéit directement aux chefs de l'Église catholique. Bien qu'il semble plus raisonnable qu'Anderson, il est au moins aussi fanatique que lui, il méprise la fondation Hellsing car elle n'est pas catholique et parce qu'elle emploie des vampires. Dans le tome 6 Maxwell devient archevêque et en même temps le chef de la . Son hélicoptère explose dans le tome 8, mais il est toujours protégé par sa vitre ultra renforcée incassable, ce qui le protège des monstres sortis du "Plan de restriction ultime code zéro" d'Alucard. Mais le père Anderson (qui est son serviteur, mais qui considère que son attitude est celle d'un homme abusant de son pouvoir et ne servant donc plus Dieu) jette une de ses baïonnettes sur la vitre et la brise. Les monstres d'Alucard pénètrent sa clôture de verre brisée puis l'empalent…

N

O

P

Q

R

La Reine
Élisabeth II, c'est l'un des rares personnages qui soit réel. Elle n'est jamais nommée nominativement.

S

Aspirant Schrödinger 
C'est un garçon-chat qui est la bonne à tout faire du Major. Il semble avoir le don d'ubiquité puisqu'il prétend "être à la fois partout et nulle part" et est assez résistant pour survivre à une confrontation avec Alucard. Il serait le résultat de l'une des expériences du Doc'. Son don d'ubiquité, son nom et sa nature de garçon-chat sont une référence à l'explication de physique quantique que Schrödinger fit à Einstein pour lui expliquer que certaines équations devaient être composées en incluant des éléments qui, parce qu'invérifiables, pouvaient être deux choses contradictoires à la fois, comme un chat qui serait vivant et mort à la fois. Cette expérience est d'ailleurs nommée tel qu'étant le chat de Schrödinger. On voit bien le rapport avec les vampires.

Seras Victoria
Membre de l'organisation Hellsing.
Elle apparaît dès le début de l'histoire en tant que membre d'une unité d'intervention de la police, envoyée contre un vampire. Malheureusement toute l'unité sera tuée et transformée en goule tandis qu'elle sera "sauvée" par Alucard, qui la transformera en vampire et deviendra donc son maître. Par la suite, on suit son parcours en tant que nouveau vampire et son hésitation entre le monde des humains et celui des ténèbres. Seras est très attachée à son maître et est presque jalouse de la relation qu'il entretient avec Integra. Jusqu'au tome 7, Seras n'est pas une vraie vampire, juste un laquais d'Alucard, bien que dotée d'une volonté propre. Tout au long de l'histoire, elle est tiraillée par sa nouvelle condition mais Alucard expliquera à Walter que c'est elle qui a fait ce choix. Elle deviendra une véritable vampire au moment où Pip Bernadot, à ce moment mourant, lui fera boire son sang en l'embrassant, intronisant alors sa nouvelle vie vampirique. Dès lors, Seras reçoit tous les pouvoirs des vampires, ce qui inclut la régénération (elle restaure ses yeux et ses bras alors détruits par Joleen Britz). Bien que Seras reste  la vassale de son maître, n'ayant pas bu le sang d'Alucard en personne (pour preuve elle l'appelle encore maître dans le tome 8), le regard que celui-ci porte sur elle s'améliore grandement, car elle l'a enfin rejoint en tant que vrai vampire, au point de peut-être la considérer, en quelque sorte, comme sa fille (il lui ébouriffe affectueusement les cheveux et il daigne enfin l'appeler par son nom, ce qui est significatif par rapport au "femme-flic" d'avant). D'autre part, équiper Seras des armes les plus lourdes qu'il puisse concevoir est peut-être le hobby de Walter, majordome et armurier de la famille. À cette image, l'arme principale de Seras est le Harkonnen (en réalité nommé le Vladimir Hallconnen, détail remarquable dans le tome 6, chapitre 7), un canon de  de plus de  de long et pesant tout de même une bonne centaine de kilos (mais il existe des versions encore plus lourdes de l’arme !). On peut remarquer que les écrivains grossissent sa poitrine au fil des épisodes.

T

Alhambra Tubalcaine (Tobalkain) 
C'est un agent spécial qui travaille en Amérique du Sud. C'est un vampire surnommé « le Dandy », qui se bat avec des cartes à jouer explosives ou tranchantes, qu'il lance sur ses ennemis. C'est un vampire du Millenium du niveau de Luke Valentine, peut-être même supérieur. Il est persuadé de pouvoir prendre le dessus sur Alucard mais finit avalé par celui-ci dans le tome 4.

U

V

Luke Valentine
Il est le cerveau du duo et donc de l'attaque de la fondation Hellsing. Il porte des lunettes et un costume blanc, utilise deux fusils M1 Garand personnalisés et se déplace à une vitesse incroyable. Il défiera Alucard dans l'order 06 mais le regrettera assez vite. Quand Alucard boit le sang de ses ennemis, il s'approprie leurs corps et âmes; mais pour Luke Valentine, qui n'a pas été dévoré par Alucard mais par le Cromwell, peut-être que ce destin sera différent… Effectivement, il sera enfermé dans le Cromwell et y souffrira jusqu’à ce qu'il soit détruit par Walter, dans le combat contre celui-ci.

Jan (Yan) Valentine 
Frère de Luke et vampire comme lui, mais très différent. Il est très expansif, porte un survêtement et a de nombreux piercings sur le visage. Ses armes sont deux P-90 modifiés. Il finira en cendres à la fin de l'order 06 en expliquant que le Millenium est à l'origine de la puce Freak qu'il avait dans le corps. Il explique que cette dernière envoyait des informations directement au membre du Millenium, ce qui lui sera fatal. En effet, il sait qu'après cet échec (il le dira également à Integra), les membres du Millenium l'exécuteront en le calcinant à distance. Ainsi, il décédera, consumé par les flammes, tout en murmurant "Mille…nium"

W

Lieutenant Rip Van Winkle 
C'est un loup-garou faisant partie du groupe des Werwolf (loup garou) qui prend le contrôle d'un porte-avions de la marine britannique dans le tome 4 et 5, elle fera échouer toutes les tentatives de l'armée pour le reprendre en utilisant son pouvoir de télékinésie : elle tire une balle avec son mousquet et manipule sa trajectoire pour qu'elle transperce sa cible plusieurs fois jusqu'à sa destruction totale. Elle a toujours une ombrelle avec elle. Elle finira comme son collègue : avalée par Alucard. Anecdotes : ce qu'elle chante tandis que l'équipage du porte-avions se révolte est "Engeland Lied : Gegen Engeland", un hymne de la marine nazie. De plus, elle chante un opéra de Carl Maria von Weber, Der Freischütz. Le personnage principal de cet opéra a fait un pacte avec le diable pour que les balles de son mousquet touchent toujours leur but ; Rip Van Winkle est donc le nouveau Freischütz, ou Franc-tireur. Enfin, son nom est celui d'un personnage d'une nouvelle de Washington Irving, qui par magie échappe à l'action du temps.

X

Y

Yumié (Yumiko Takagi) 
C'est une bonne sœur qui semble tout à fait normale mais en fait elle a une seconde personnalité : Yumié. Quand elle prend le dessus, la bonne sœur se transforme en une sabreuse impitoyable (il est dit qu'elle est adepte d'une école nommée "Shimabara-ryû Battôjutsu") de fait elle est décrite par Enrico Maxwell comme étant une berserk. Elle fait équipe avec Heinkel Wolfe, son amie d'enfance. Malgré son habileté, elle est taillée en pièces par Walter dans le tome 9, après avoir tenté ce qui semble être sa meilleure botte secrète, "Shôki (se prononce aussi "Shukuji") consistant essentiellement en un assaut frontal, puis une technique de déplacement particulière lui permet de se retrouver dans le dos de son adversaire pour porter une coupe mortelle.

Z

Liens externes